W Polsce
 Ignacewo – część miasta Kostrzyn
 Ignacewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Ignacewo – część wsi Oszczywilk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Ignacewo – część wsi Śmielnik w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Ignacewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Ignacewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski
 Ignacewo – część wsi Wojciechowo w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów
 Ignacewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Ignacewo – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Ignacewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki

 Ignacewo – gromada